Список аэропортов штата Индиана Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Эвансвилл
| EVV
| EVV
| KEVV
| Evansville Regional Airport
| PR
| align=right | 234 308 

|- valign=top
| Форт-Уэйн
| FWA
| FWA
| KFWA
| Fort Wayne International Airport
| PR
| align=right | 268 122 

|- valign=top
| Индианаполис
| IND
| IND
| KIND
| Международный аэропорт Индианаполиса
| PR
| align=right | 4 008 638 

|- valign=top
| Саут-Бенд
| SBN
| SBN
| KSBN
| South Bend Regional Airport
| PR
| align=right | 378 909 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Гриффит
| 05C
|
|
| Griffith-Merrillville Airport
| RL
|

|- valign=top
| Индианаполис
| EYE
| 
| KEYE
| Eagle Creek Airpark (was Eagle Creek Airport)
| RL
| align=right | 26 

|- valign=top
| Индианаполис / Данвилл
| 2R2
|
|
| Henricks County Airport (Gordon Graham Field)
| RL 
|

|- valign=top
| Индианаполис / Зайонсвилл
| TYQ
| 
| KTYQ
| Indianapolis Executive Airport
| RL
| align=right | 82 

|- valign=top
| Индианаполис / Фишерс
| UMP
| 
| KUMP
| Indianapolis Metropolitan Airport
| RL
| align=right | 46 

|- valign=top
| Индианаполис / McCordsville
| MQJ
| 
| KMQJ
| Mount Comfort Airport
| RL
| align=right | 81 

|- valign=top
| Джефферсонвилл
| JVY
| 
| KJVY
| Clark Regional Airport
| RL
| align=right | 118 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Андерсон
| AID
| AID
| KAID
| Anderson Municipal Airport (Darlington Field)
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Angola
| ANQ
| ANQ
| KANQ
| Tri-State Steuben County Airport
| GA
| align=right | 24 

|- valign=top
| Auburn
| GWB 
| 
| KGWB
| DeKalb County Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Bedford
| BFR
| BFR
| KBFR
| Virgil I. Grissom Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Блумингтон
| BMG
| BMG
| KBMG
| Monroe County Airport
| GA
| align=right | 1 080 

|- valign=top
| Колумбус
| BAK
| CLU
| KBAK
| Columbus Municipal Airport
| GA
| align=right | 142 

|- valign=top
| Коннерсвилл
| CEV
| CEV
| KCEV
| Mettel Field
| GA
|

|- valign=top
| Крофордсвилл
| CFJ
| 
| KCFJ
| Crawfordsville Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Delphi
| 1I9
|
|
| Delphi Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Элкхарт
| EKM
| EKI
| KEKM
| Elkhart Municipal Airport
| GA
| align=right | 230 

|- valign=top
| Форт-Уэйн
| SMD
| SMD
| KSMD
| Smith Field
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Франкфорт
| FKR
| 
| KFKR
| Frankfort Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| French Lick
| FRH
| FRH
| KFRH
| French Lick Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Гэри
| GYY
| GYY
| KGYY
| Gary/Chicago International Airport (scheduled service ended April 2007)
| GA 
| align=right | 2 512 

|- valign=top
| Гошен
| GSH
| GSH
| KGSH
| Goshen Municipal Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Greencastle
| 4I7
|
|
| Putnam County Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Гринсберг 
| I34
|
|
| Greensburg-Decatur County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Гринвуд
| HFY
| 
| KHFY
| Greenwood Municipal Airport
| GA
| align=right | 75 

|- valign=top
| Huntingburg
| HNB
| HNB
| KHNB
| Huntingburg Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Хантингтон
| HHG
| 
| KHHG
| Huntington Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Индианаполис
| 8A4
|
|
| Indianapolis Downtown Heliport
| GA 
|

|- valign=top
| Kendallville
| C62
|
|
| Kendallville Municipal Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Kentland
| 50I
| KKT
|
| Kentland Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Knox
| OXI
| 
| KOXI
| Starke County Airport
| GA
| align=right | 61 

|- valign=top
| Кокомо
| OKK
| OKK
| KOKK
| Kokomo Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Ла-Порт
| PPO
| LPO
| KPPO
| La Porte Municipal Airport
| GA
| align=right | 136 

|- valign=top
| Лафейетт
| LAF
| LAF
| KLAF
| Purdue University Airport
| GA
| align=right | 1 738 

|- valign=top
| Логанспорт
| GGP
| 
| KGGP
| Logansport/Cass County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Madison
| IMS
| MDN
| KIMS
| Madison Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Марион
| MZZ
| MZZ
| KMZZ
| Marion Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Мичиган-Сити
| MGC
| MGC
| KMGC
| Michigan City Municipal Airport (Phillips Field)
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| Monticello
| MCX
| 
| KMCX
| White County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Манси
| MIE
| MIE
| KMIE
| Delaware County Airport (Johnson Field)
| GA
| align=right | 139 

|- valign=top
| Нью-Касл
| UWL
| 
| KUWL
| New Castle-Henry County Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Норт-Вернон
| OVO
| 
| KOVO
| North Vernon Airport
| GA
| align=right | 24 

|- valign=top
| Paoli
| I42
|
|
| Paoli Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Перу
| I76
|
|
| Peru Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Плимут
| C65
| PLY
|
| Plymouth Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Portland
| PLD
| 
| KPLD
| Portland Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Rensselaer
| RZL
| RNZ
| KRZL
| Jasper County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Ричмонд
| RID
| RID
| KRID
| Richmond Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Рочестер
| RCR
| RCR
| KRCR
| Fulton County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Сейлем
| I83
|
|
| Salem Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Seymour
| SER
| SER
| KSER
| Freeman Municipal Airport
| GA
| align=right | 41 

|- valign=top
| Шелбивилл
| GEZ
| 
| KGEZ
| Shelbyville Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Sheridan
| 5I4
|
|
| Sheridan Airport
| GA
|

|- valign=top
| Салливан
| SIV
| SIV
| KSIV
| Sullivan County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Телл-Сити
| TEL
| 
| KTEL
| Perry County Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Терра-Хоут
| HUF
| HUF
| KHUF
| Terre Haute International Airport (Hulman Field)
| GA
| align=right | 220 

|- valign=top
| Valparaiso
| VPZ
| VPZ
| KVPZ
| Porter County Municipal Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Уобаш
| IWH
| 
| KIWH
| Wabash Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Warsaw
| ASW
| 
| KASW
| Warsaw Municipal Airport
| GA
| align=right | 27 

|- valign=top
| Вашингтон
| DCY
| 
| KDCY
| Daviess County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Winamac
| RWN
| 
| KRWN
| Arens Field
| GA
|

|- valign=top
| Winchester
| I22
|
|
| Randolph County Airport
| GA
| align=right | 1 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Alexandria
| I99
|
|
| Alexandria Airport
|
|

|- valign=top
| Batesville
| HLB
| HLB
| KHLB
| Hillenbrand Industries Airport
|
|

|- valign=top
| Bloomfield
| 1I3
|
|
| Shawnee Field
|
|

|- valign=top
| Bluffton
| C40
|
|
| Miller Airport
|
|

|- valign=top
| Boonville
| I91
|
|
| Boonville Airport
|
|

|- valign=top
| Brazil
| 0I2
|
|
| Brazil Clay County Airport
| 
|

|- valign=top
| Burnettsville
| 7W7
|
|
| Boyer Flight Park
|
|

|- valign=top
| Butler
| B25
|
|
| Harrold Airport
|
|

|- valign=top
| Clinton
| 1I7
|
|
| Clinton Airport
|
|

|- valign=top
| Converse
| 1I8
|
|
| Converse Airport
|
|

|- valign=top
| Декейтер
| DCR
| DCR
| KDCR
| Decatur Hi-Way Airport
|
|

|- valign=top
| Элкхарт
| 3C1
|
|
| Mishawaka Pilots Club Airport
|
|

|- valign=top
| Элвуд
| 3I1
|
|
| Elwood Airport
|
|

|- valign=top
| Eminence
| 78I
|
|
| Pam's Place Airport
|
|

|- valign=top
| Эвансвилл
| 3EV
|
|
| Skylane Airport
|
|

|- valign=top
| Flora
| 5I2
|
|
| Flora Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Franklin
| 3FK
|
|
| Franklin Flying Field
|
|

|- valign=top
| Galveston
| 5I6
|
|
| Galveston Airport
|
|

|- valign=top
| Greenfield
| GFD
| GFD
| KGFD
| Pope Field
|
|

|- valign=top
| Hagerstown
| I61
|
|
| Hagerstown Airport
|
|

|- valign=top
| Hanover
| 64I
|
|
| Lee Bottom Airport
|
|

|- valign=top
| Hardenstown
| I38
|
|
| Action Airpark
|
|

|- valign=top
| Hobart
| 3HO
|
|
| Hobart Sky Ranch Airport
|
| 

|- valign=top
| Индианаполис
| 7L8
|
|
| Post-Air Airport
|
|

|- valign=top
| Knox
| 3C5
|
|
| Wheeler Airport
|
|

|- valign=top
| Кокомо
| 8I3
|
|
| Glenndale Airport
|
|

|- valign=top
| Lake Village
| C98
|
|
| Lake Village Airport
|
|

|- valign=top
| Lebanon
| 6I4
|
|
| Boone County Airport
|
|

|- valign=top
| Linton
| 4U8
|
|
| Morrison Flight Park
|
|

|- valign=top
| Lowell
| C97
|
|
| Lowell Airport
|
|

|- valign=top
| Mentone
| C92
|
|
| Mentone Airport
|
|

|- valign=top
| Muncie
| 7I2
|
|
| Reese Airport
|
|

|- valign=top
| Nappanee
| C03
|
|
| Nappanee Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Ноблсвилл
| I80
|
|
| Noblesville Airport
|
|

|- valign=top
| Orleans
| 7I4
|
|
| Orleans Airport
|
|

|- valign=top
| Poseyville
| 61Y
|
|
| Ralph E. Koch Airport
|
|

|- valign=top
| Scottsburg
| 3R8
|
|
| Scottsburg Airport
|
|

|- valign=top
| Терра-Хоут
| 3I3
|
|
| Sky King Airport
|
|

|- valign=top
| Union Mills
| 4C1
|
|
| Flying U Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Vevay
| 8I1
|
|
| Robinson Airport
|
|

|- valign=top
| Vincennes
| OEA
| OEA
| KOEA
| O'Neal Airport
|
|

|- valign=top
| Waterloo
| 4C2
|
|
| Walker/Rowe Waterloo Airport
|
|

|- valign=top
| Westfield
| I72
|
|
| Westfield Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Перу
| GUS
| GUS
| KGUS
| Grissom Air Reserve Base
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Boggstown
| 88IN
|
|
| Gardner Airport
|
|

|- valign=top
| Culver
| IN73
|
|
| Fleet Field
|
| 

|- valign=top
| Oaktown
| 2IG4 
| OTN
| 
| Ed-Air Airport (FAA indentifier was: OTN))
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 См. также 
 Wikipedia:WikiProject Aviation/Airline destination lists: North America #Indiana

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007—2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

Indiana Department of Transportation (INDOT):
 Indiana Public Use Airports
 Indiana Airport Directory
 Indiana Aeronautical Chart

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Indiana — FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network — IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Indiana

 Ссылки 
 Lists of airports in Indiana:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Индиана
Аэропорты